Walter Hofstetter ist der Name folgender Personen:

* Walter Hofstetter (Leichtathlet) (* 1923), Schweizer Leichtathlet 
 Walter Hofstetter (Politiker) (1927–2005), österreichischer Politiker (SPÖ) 
 Walter Hofstetter (Physiker) (* 1972), deutscher Physiker und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Walther Hofstaetter (1883–1968), deutscher Pädagoge